In 2018 werd het 76ste Campeonato Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 17 januari tot 8 april. Cuiabá werd kampioen.

Eerste fase 

(1): Dom Bosco kreeg 16 strafpunten.
(1): Açao kreeg 15 strafpunten.
(1): Poconé kreeg 30 strafpunten.

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mato-Grossense
Mato